19 МИР Русе (или 19 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Русе.

Парламентарни избори

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Русе, при 50,31 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Русе, при 45,92 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Русе, при 50,23 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Русе, при 45,01 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Русе, при 37,94 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Русе
Област Русе